Příjmení Stoch má více nositelů:

 Amy Stoch (* 1958), americká herečka
 Andreas Stoch (* 1969), německý politik
 Kamil Stoch (* 1987), polský reprezentant ve skoku na lyžích
 Miroslav Stoch (* 1989), slovenský fotbalista, reprezentant

Externí odkazy